Макли́р, Мак-Лир () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мак-Лир, Теодор — американский борец, олимпийский призёр.
 Маклир, Томас — английский астроном ирландского происхождения.

Топонимы 
 Маклир — город в Восточной Капской провинции ЮАР.
 Маклир — лунный кратер.

См. также 
 Мананнан Мак Лир — владыка моря в ирландской мифологии

Примечания